Toponímia:
 Purcell (cràter), cràter d'impacte al planeta Mercuri 
 Purcell (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Purcell (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Purcell Mountains, serralada al sud-est de la Colúmbia Britànica, Canadà, derivació de les muntanyes Columbia
 Biografies:
 Daniel Purcell (1660? - Londres, 1717), compositor musical anglès
 Dominic Purcell (Wirral, Anglaterra, 1970), actor australià conegut pels seus papers a les sèries de televisió Prison Break i John Doe
 Edward Purcell, diversos personatges 
 Henry Purcell (1659-1695), músic anglès del barroc
 William Frederick Purcell (Londres, 1866 - Ciutat del Cap, 1919), aracnòleg i zoòleg sud-africà
 Noel Purcell (waterpolista) (Dublín, 1891 - Dún Laoghaire, 1962), jugador de rugbi nedador i waterpolista irlandès